Plusieurs sièges de Galway ont lieu à Galway, en Irlande.

 Siège de Galway de 1132
 Siège de Galway de 1149
 Siège de Galway de 1230
 Siège de Galway de 1233
 Siège de Galway de 1235
 Siège de Galway de 1247
 Siège de Galway de 1504
 Siège de Galway de 1596
 Siège de Galway de 1642
 Siège de Galway de 1642-1643
 Siège de Galway de 1647
 Siège de Galway de 1651-1652
 Siège de Galway de 1691
 Siège de Galway de 1921

Bataille impliquant l'Irlande
Galway siège de
Guerre du XIIIe siècle
Guerre du XIIe siècle